Чемпионат Кипра по футболу, прошедший в 1940 и 1941 годах был седьмым официальным чемпионатом Кипра. Победителем этого турнира стал АЕЛ, потерпевший лишь одно поражение.

Турнирная таблица

Двухматчевый финал за первое место 
 АПОЭЛ - АЕЛ 1-2
 АЕЛ - АПОЭЛ 3-1

Примечания

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр - Турнирные таблицы (RSSSF)

Кипр
Кипр
1940/1941
1940 год на Кипре
1941 год на Кипре